

Presentación previa 
El israelí Dudi Sela fue el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.

El japonés Go Soeda ganó el título, derrotando a Jimmy Wang en la final, 6–3, 7–65.

Cabezas de serie 

 Lukáš Lacko (Primera ronda)
 '''Go Soeda (CAMPEÓN)
 Gilles Müller (Baja)
 Rajeev Ram ''(Primera ronda)

<li>  Samuel Groth (Primera ronda)
<li>  Tatsuma Ito (Primera ronda)
<li>  Yūichi Sugita (Baja)
<li>  Jimmy Wang (FINAL)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Busan 2014